Az FC Basel, teljes nevén Fussballclub Basel 1893 egy svájci labdarúgóklub. Az egyesületet 1893-ban alapították, székhelye Bázelben található.

Az Basel az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb svájci klub, 19 alkalommal nyerte meg a svájci bajnokságot, illetve 11 alkalommal hódította el a nemzeti kupát. A BEK-ben/BL-ben és az UEFA-kupában egyaránt a negyeddöntő a csapat legjobb eredménye.

2001-02 óta minden szezonban indulnak valamilyen nemzetközi kupasorozatban.

Több magyar játszott, illetve edzősködött itt, játékosként Czibor Zoltán és Schaffer Alfréd, edzőként pedig Sárosi Béla és Vincze Jenő töltött el Bázelben néhány évet.

Története

A kezdetek

A két világháború idején

1950 és 1979 között

Egy kevésbé sikeres időszak

Az ezredforduló óta

Szurkolók, rivalizálás

Stadion 

A klub eredeti stadionja a St. Jakob stadion, amely az 1954-es, hazai rendezésű vb egyik helyszíne volt. Ez a stadion hatvanezer néző befogadására volt alkalmas. Összesen hat meccset rendeztek itt, köztük a 8–3-as győzelemmel végződő Magyarország-Németország találkozót. A stadiont 1998-ban bontották le. A vb-mérkőzéseken kívül négy KEK-döntőt is itt rendeztek. (1969, 1975, 1979, 1984). Az 1975-ös fináléban egy magyar csapat, a Ferencváros játszotta a döntőt a szovjet Gyinamo Kijevvel. A végeredmény sima, 3–0-s kijevi győzelem lett.

Helyére épült a jelenleg is használatban lévő St. Jakob-Park, amely 2001-re lett kész. Az UEFA négycsillagos minősítést adott az új stadionnak. Eredeti befogadóképessége 33 433 fő volt, ám mivel Ausztria és Svájc elnyerte a 2008-as Eb rendezését, ezt 42 500-ra bővítették. A létesítmény beceneve a helyiek körében Joggeli. 680 férőhelyes parkolója, ezenkívül saját vasútállomása is van.

A 2008-as kontinenstornán két összecsapást, a svájci-cseh nyitómeccset és a német-török elődöntőt rendezték.

Testvérklubok

Concordia Basel 

Az FC Concordia Basel jelenleg az ötödosztályban játszik, azonban néhány évvel ezelőtt a Challenge League-ben is szerepelt. A Concordiától több játékos, például Louis Crayton vagy Murat Yakın is előbb-utóbb az FC Baselnél kötött ki. Ellentétes irányba már jóval kisebb volt a játékosmozgás, mindössze néhányan vannak, például Miroslav König, André Muff vagy Dominik Ritter, akik előbb játszottak volna a Baselnél, aztán szerződtek a Concordiához.

FC Vaduz 

A legsikeresebb liechtensteini klub, a svájci másodosztályban szereplő FC Vaduz és a Basel között is van egyfajta együttműködés. A jelenleg a Grasshoppersnél kölcsönben szereplő Yann Sommer a zürichi csapat előtt itt szerepelt kölcsönben. Több ex Basel-játékos, Tim Grossklaus, Orkan Avci, Damir Džombić  és Bruno Sutter is a kiscsapat játékosa (volt). Riccardo Meili mind a Concordiánál, mind a Vaduznál játszott.

Mezszínek, címer

Rekordok, statisztika

Csapat 

 Legjobb eredmény a BEK-ben/BL-ben: negyeddöntő (1973-74)
 Legjobb eredmény az UEFA-kupában: negyeddöntő (2005-06)
 Legnagyobb hazai győzelem nemzetközi mérkőzésen: 7–0 (SS Folgore/Falciano, 2000., UEFA-kupa)
 Legnagyobb idegenbeli győzelem nemzetközi mérkőzésen: (Fram, 1973., BEK)
 Legnagyobb hazai vereség nemzetközi mérkőzésen: 0–5 (FC Barcelona, 2008., BL)
 Legnagyobb idegenbeli vereség nemzetközi mérkőzésen: 0–7 (Bayern München 2012., BL)
 Legtöbb bajnoki mérkőzés: Massimo Ceccaroni (398)
 Legtöbb bajnoki gól: Josef Hügi (244)
 Leghosszabb hazai veretlenségi sorozat: 59 mérkőzés
 Legnagyobb hazai nézőszám (St. Jakob stadion): 60 000
 Legnagyobb hazai nézőszám (St. Jakob-Park): 38 015

Egyéni

Összes nemzetközi kupamérkőzés 

 UK - UEFA-koefficiens

Sikerek 
Swiss Super League
 Bajnok (20): 1952–53, 1966–67, 1968–69, 1969–70, 1971–72, 1972–73, 1976–77, 1979–80, 2001–02, 2003–04, 2004–05, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17
 Ezüstérmes (9): 1948–49, 1949–50, 1970–71, 2002–03, 2005–06, 2006–07, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22
 Bronzérmes (5): 1906–07, 1975–76, 1977–78, 1999–2000, 2008–09, 2019–20

Svájci Kupa
 Győztes (12): 1932–33, 1946–47, 1962–63, 1966–67, 1974–75, 2001–02, 2002–03, 2007, 2007–08, 2009–10, 2011–12, 2016–17, 2018–19

Ligakupa-győztes (1) 1973
UEFA Intertotó-kupa döntős (1) 2001
Európa-liga elődöntős (1) 2013
Coppa delle Alpi (3) 1969, 1970, 1981
Uhrencup (13) 1969, 1970, 1978, 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 2003, 2006, 2008, 2011, 2013

Jelenlegi keret 
2022. július 25. szerint.

 (kölcsönben a Köln csapatától)

 (kölcsönben a Rennes csapatától)
 (kölcsönben a Lausanne-Sport csapatától)

 (kölcsönben a Hoffenheim csapatától)

 (kölcsönben a Brighton & Hove Albion csapatától)

 (kölcsönben az Internazionale csapatától)

 

 (kölcsönben a RB Leipzig csapatától)

Ismertebb játékosok 

Svájc
    Martin Andermatt
     René Bader
     Sébastien Barberis
     Bruno Berner
     René Botteron
     Mario Cantaluppi
     Massimo Ceccaroni
     Frédéric Chassot
     David Degen
     Philipp Degen
     Eren Derdiyok
     Antonio Esposito
     Alexander Frei
     Joan Gamper
     Bernt Haas
     Thomas Häberli
     René Hasler
     Heinz Hermann
     Dominique Herr
     Ernst Hufschmid
     Benjamin Huggel
     Josef Hügi
     Gökhan İnler
     Alfred Jäck
     Leopold Kielholz
     Adrian Knup
     Oumar Kondé
     Erni Maissen
     André Muff
     Patrick Müller
     Karl Odermatt
     Alexandre Rey
     Marco Schällibaum
     Boris Smiljanić
     Kurt Stettler
     Marco Streller
     Valentin Stocker
     Nestor Subiat
     Beat Sutter
     Marco Walker
     Hans Weber
     Hakan Yakın
     Murat Yakın
     Reto Zanni
     Pascal Zuberbühler
     Dario Zuffi
     Marco Zwyssig

Argentína
  César Carignano
  Christian Giménez
  Franco Costanzo
  Matías Delgado
  Julio Rossi

Ausztrália
     Scott Chipperfield
  Ljubo Miličević
  Mile Sterjovski

Ausztria
  Thomas Mandl

Bosznia-Hercegovina
  Admir Smajić

Brazília
  Kléber
  Cristiano

Bulgária
  Petar Alekszandrov

Csehország
  Vratislav Lokvenc

Dánia
  Eigil Nielsen
  Lars Olsen

Dél-Afrika
  Delron Buckley
  George Koumantarakis

Ecuador
  Felipe Caicedo

Ghána
  Samuel Inkoom
  Alex Nyarko

Grúzia
  Miheil Kavelasvili

Hollandia
  Adrie van Kraaij

Horvátország
     Mladen Petrić
     Ivan Rakitić

Japán
  Nakata Kódzsi

Jugoszlávia
  Radivoje Ognjanović

Kamerun
  Timothée Atouba
  Jean-Michel Tchouga
  Hervé Tum

Libéria
     Louis Crayton

Liechtenstein
  Franz Burgmeier
  Mario Frick
  David Hasler

Magyarország
  Czibor Zoltán
  Schaffer Alfréd

Németország
  Helmut Benthaus
  Franco Foda
  Maurizio Gaudino
  Ottmar Hitzfeld
  Oliver Kreuzer
  Axel Kruse
  Harald Nickel
  Stefan Reisch
  Markus Schupp
  Gerhard Strack

Nigéria
  Ike Shorunmu

Norvégia
  Ørjan Berg

Peru
  Teófilo Cubillas

Portugália
  Carlitos
     José Gonçalves

Románia
  Adrian Falub
  Dan Potocianu

Oroszország
  Alekszandr Ricskov

Skócia
  Gordon Smith

Svédország
  Daniel Majstorović
  Behrang Safari

Szenegál
  Papa Malick Ba

Szerbia
  Ivan Ergić
  Zdravko Kuzmanović
  Marko Perović

Szingapúr
  Varadaraju Sundramoorthy

Szlovákia
  Miroslav König

Vezetőedzők

Autósport 

A csapat indított egy csapatot a Superleague Formula elnevezésű autóverseny-sorozatban, ahol eddig egy győzelmet és három további dobogós helyezést szerzett. Az istálló versenyzője Max Wissel.

Híres Basel-szurkolók 

 Roger Federer teniszező

Lásd még 

 Az FC Basel története
 Az FC Basel játékosainak listája
 St. Jakob stadion
 St. Jakob-Park
 FC Basel (Superleague Formula)

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Rotblau.ch - statisztika 
 Szurkolói oldal 
 Soccerway.com 
 football.ch   

Svájci labdarúgócsapatok
1893-ban alapított labdarúgócsapatok